Příjmení Janeček nese více různých osobností:

 Bernard Janeček (1814–1887) – velitel ve slovenském povstání (1848–1849)
 František Janeček – více osob
 Gustav Janeček (1848–1929) – česko–chorvatský chemik, filozof a lékař
 Jiří Janeček (rozcestník) – více osob
 Josef Janeček (rozcestník) – více osob
 Karel Janeček (rozcestník) – více osob
 Martin Janeček (* 19??) – generální ředitel Generálního finančního ředitelství
 Miloš Janeček (* 1950) – český politik (ČSSD)
 Ota Janeček (1919–1996) – český výtvarník, malíř, grafik a ilustrátor
 Pavel Janeček (* 1968) – český fotbalista
 Petr Janeček – více osob
 Vít Janeček – český filmař

ženské příjmení
 Blažena Janečková (1911–1961), československá šachistka
 Ester Janečková – česká herečka, zpěvačka a moderátorka
 Ivana Janečková – česká sportovkyně, běžkyně na lyžích
 Kateřina Janečková – česká herečka
 Klára Janečková – česká spisovatelka
 Marie Janečková (* 1949) – česká vysokoškolská učitelka a bohemistka, zaměřující se na oblast jazyka baroka 
 Nora Janečková – česká moderátorka
 Patricia Janečková (* 1998) – operní zpěvačka slovenského původu
 Renata Janečková, česká modelka a moderátorka
 Vlasta Janečková – česká režisérka

Podobná příjmení
Janáček
Janíček
Jeníček
Janoušek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení